Грчка католичка црква може бити:

 Католичка црква у Грчкој, скуп свих католичких заједница, установа и организација у Грчкој
 Грчка источнокатоличка црква, источнокатоличка црква грчко-византијског обреда, у Грчкој и Турској
 Гркокатоличка црква, скуп свих источнокатоличких цркава које следе грчко-византијску литургијску традицију

Види још 
 Католичанство (вишезначна одредница)
 Католичка црква (вишезначна одредница)
 Римокатоличка црква (вишезначна одредница)